Friedhof I steht für:

 Friedhof I der Georgen-Parochialgemeinde in Berlin
 Friedhof I (Gotha)
 Friedhof I Plauen